Karvelas ist der Familienname folgender Personen:

 Filippos Karvelas (1877–1952), griechischer Turner
 Konstantinos Karvelas (fl. 1906), griechischer Marathonläufer
 Nikos Karvelas (* 1951), griechischer Liedermacher